Clandestine, nom vernaculaire de plusieurs espèces du genre Lathraea
 Clandestine, album du groupe Entombed (1991)
 Clandestine, album du groupe Brooklyn (2008)

Voir aussi
 
 

Homonymie de titre